Андії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Андії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Андії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Савоя
 Андії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз
 Андійці — народ Дагестану.